Petsamo kan syfta på

 Petsamo (område) – ett område i Ryssland vid Barents hav
 Petsamo (ort) – en ort i Petjenga-distriktet i Murmansk oblast i Ryssland
 Petsamo härad – ett tidigare finskt härad
 Petsamo län – ett tidigare finländskt län
 Petsamoälven – en älv i Petsamo i Murmansk oblast i Ryssland
 Petsamo kloster – ett ryskt-ortodoxt kloster i orten Petjenga i Petsamoområdet i Ryssland
 Petsamotrafiken – godstransporter som 1940–1941 skedde via Ishavsvägen och den isfria finländska hamnen Linhammar norr om Petsamo